Homonymes et homophones : 
 haussaire : terme familier pour haut-commissaire (chargé d’un haut-commissariat)
 Haussaire (famille) : nom d'une famille de sculpteurs, menuisiers et peintres verriers
 Auxerre () : nom de ville

Liens externes